Germania
 Wörnitz – comune della Baviera
 Wörnitz – fiume